Villa Nueva — município guatemalteco do departamento de Guatemala
 Villa Nueva (Mendoza) — localidade argentina
 Villa Nueva (Argentina) — localidade na província de Córdova
 Villa Nueva (Nicarágua) — município do departamento de Chinandega

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos